Kozí hrádek je jméno více hradů:
 
 Kozí hrádek – zřícenina hradu u Sezimova Ústí a Tábora, někdejší působiště Jana Husa
 Kozí hrádek (Mikulov) – pozdně gotická dělostřelecká věž na Kozím vrchu v Mikulově
 Kozí hrádek (Krušovice) – zřícenina hrádku na úpatí vrchu Louštína v Krušovicích, jeden ze soustavy 9 strážních hrádků v okolí Křivoklátu 
 Kozí hrádek (planetka) – planetka hlavního pásu planetek